Europamesterskabet i håndbold for herrer er en turnering for europæiske landshold arrangeret af European Handball Federation. Turneringen er afholdt hvert andet år siden 1994.

 har med 5 EM-titler vundet flest titler (1994, 1998, 2000, 2002 og 2022). Derudover har  (2006, 2010, og 2014),  (2018 og 2020),  (2004 og 2016) og Danmark (2008 og 2012) vundet mere end et EM. 

Tre lande har til og med EM 2022 kvalificeret sig til alle hidtil afholdte slutrunder: ,  og .

Europamesterskaber gennem tiden

Medaljeoversigt 

* inkl. en medalje som Jugoslavien

Placering 
Mange lande har deltaget i EM-slutrunder gennem tiden, og deres placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.

Rekorder

Slutrunder 1994-2010

Flest mål i én kamp (60 min.)

Færrest mål i én kamp (60 min.)

Største sejr/nederlag

Flest mål af ét hold i én kamp

Færrest mål af ét hold i én kamp

Kvalifikationer 1994-2010

Flest mål i én kamp (60 min.)

Færrest mål i én kamp (60 min.)

Største sejr/nederlag

Flest mål af ét hold i én kamp

Færrest mål af ét hold i én kamp

Statistik

Topscorer efter turnering

Se også 
 VM i håndbold (mænd)
 EM i håndbold (kvinder)
 VM i håndbold (kvinder)
 Asienmesterskabet i håndbold (mænd)
 Asienmesterskabet i håndbold (kvinder)
 Panamerikamesterskabet i håndbold (mænd)
 Panamerikamesterskabet i håndbold (kvinder)

Eksterne henvisninger 
 European Handball Federation 
 EHF EURO

Noter 

 
Etableret i 1994